Dorsel (Allemagne), municipalité en Allemagne
Claude Dorsel, personnage du Club des Cinq
Monique Dorsel,  comédienne belge